Hellfire signifie en anglais «  ». Ce terme peut notamment désigner :
 William Hellfire, producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain,
 AGM-114 Hellfire, un missile antichar produit par Lockheed Martin,
 Hellfire, un jeu vidéo développé par Toaplan,
 Hellfire, un album du groupe de black metal norvégien 1349,
 Diablo: Hellfire, une extension pour le jeu vidéo Diablo publiée en 1997,
 Armour-Geddon II: Codename Hellfire, jeu vidéo  de 1994.

Article connexe